Salles, lorsqu'il n'est pas le pluriel du nom commun « salle » (s'écrivant alors avec une minuscule initiale), est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités 

 Catherine Salles (1940-), historienne française ;
 Carmen Sallés y Barangueras (1848-1911), religieuse espagnole, fondatrice, sainte ;
 Charles-Marie-Joseph-Marius de Salles (1803-1858), général et homme politique français ;
 Claude des Salles (vers 1575-1648), ambassadeur de France en Suède ;
 David Salles (1970-), acteur français ;
 François Bernat-Salles (1855-1934), guide de montagne français ;
 Jean-Jack Salles (1935-2009), homme politique français, député de Seine-Saint-Denis ;
 Léon Salles (1868-1950), graveur à l'académie de la Grande Chaumière ;
 Léonce Salles (1891-1975), homme politique français ;
 Philippe Bernat-Salles (né en 1970), joueur français de rugby à XV ;
 Robert-Léon Sallès (1871-1929), peintre français ;
 Rudy Salles (né en 1954), homme politique français, député des Alpes-Maritimes ;
 Walter Salles, né en 1956, réalisateur brésilien.

Toponyme

Salles (Chimay), section de la ville belge de Chimay, située en Région wallonne dans la province de Hainaut

Salles, ancienne commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Salles-d'Angles (cf. infra) ;
 Salles (Deux-Sèvres), commune française du département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Salles (Gironde), commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Salles (Lot-et-Garonne), commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Salles (Hautes-Pyrénées), commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Salles (Rhône), ancienne commune française du département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes, intégrée à Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais (cf.infra) ;
 Salles (Tarn), commune française du département du Tarn, en région Occitanie ;
 Salles (rivière), affluent de la Mare dans le département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Salles, village sur les communes françaises de Fajoles et de Rouffilhac dans le département du Lot, en région Occitanie.
 Salles-Adour, commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, commune française du département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Salles-Courbatiès, commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie ;
 Salles-Curan, commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie ;
 Salles-d'Angles, commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Salles-d'Armagnac, commune française du département du Gers, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Salles-d'Aude, commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Salles-de-Barbezieux, commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Salles-de-Belvès, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Salles-de-Villefagnan, commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine ;
Salles-en-Toulon, ancienne commune française du département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Valdivienne ;
 Salles-et-Pratviel, commune française du département de la Haute-Garonne en région Occitanie ;
 Salles-la-Source, commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie ;
 Salles-Lavalette, commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Salles-Mongiscard, commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Salles-sous-Bois, commune française du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Salles-sur-Garonne, commune française du département de la Haute-Garonne en région Occitanie ;
 Salles-sur-l'Hers, commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Salles-sur-Mer, commune française du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Les Salles, ancienne commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie, intégrée à  Soulages-Bonneval ;
 Les Salles, commune française du département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Les Salles-de-Castillon, commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Les Salles-du-Gardon, commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Les Salles-Lavauguyon, commune française du département de la Haute-Vienne, en région  Nouvelle-Aquitaine ;
 Les Salles-sur-Verdon, commune française  du département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Voir aussi 

 
 Maison de Sales
 
 

Patronyme hispanique
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France